Rincón ist der Name folgender Orte:
 Rincon (Bonaire), ein Ort auf der Insel Bonaire (Karibische Niederlande)
 Rincón (Dominikanische Republik), ein Ort in der Dominikanischen Republik
 Rincón (Puerto Rico), eine Gemeinde auf Puerto Rico
 Estación Rincón, auch Rincón genannt, eine Ortschaft in Uruguay
 Rincón de Cedeños, ein Ort im Bundesstaat Michoacán in Mexiko

in Argentinien:
 Rincón (Catamarca)
 Rincón de los Sauces
 Rincón (Córdoba)

in den Vereinigten Staaten:
 Rincon (Arizona)
 Rincon (Georgia)
 Rincon (Indiana)
 Rincon Beach Park
 Rincon (New Mexico)
 Rincon (Texas)

Rincón steht für:
 Rincón (Film), deutsch-kubanischer Dokumentarfilm

Rincón ist der Familienname folgender Personen:
 Ascanio D. Rincón (* 1974), venezolanischer Paläontologe
 Alvaro Efrén Rincón Rojas CSsR (* 1933), kolumbianischer Ordensgeistlicher, emeritierter Apostolischer Vikar von Puerto Carreño
 Carlos Rincón (1937–2018), kolumbianischer Literaturwissenschaftler und Kulturtheoretiker
 Daniel Rincón (* 1975), kolumbianischer Radrennfahrer
 Daniel Rincón (Tennisspieler) (* 2003), spanischer Tennisspieler
 Eduardo Rincón (* 1976), kolumbianischer Tennisspieler
 Felisa Rincón de Gautier (1897–1994), puerto-ricanische Politikerin
 Freddy Rincón (1966–2022), kolumbianischer Fußballspieler und -trainer
 Hernán Rincón, kolumbianischer Geschäftsmann
 José Rincón Bonilla (1915–1984), venezolanischer Geistlicher, römisch-katholischer Weihbischof in Caracas
 Josep Colom i Rincón (* 1947), katalanischer klassischer Pianist
 Mario Rincón (* 1967), kolumbianischer Tennisspieler
 Oliverio Rincón (* 1968), kolumbianischer Straßenradsportler
 Poli Rincón (* 1957), spanischer Fußballspieler
 Sebastián Rincón (* 1994), kolumbianischer Fußballspieler
 Tomás Rincón (* 1988), venezolanischer Fußballspieler
 Yoreli Rincón (* 1993), kolumbianische Fußballspielerin

Rincón ist der Rufname von:
 Carlos Eduardo de Castro Lourenço alias Rincón (* 1987), brasilianischer Fußballspieler